

Patronyme 

 Christophe-Joseph-Alexandre Mathieu de Dombasle, agronome français ;
 Man'ha Garreau-Dombasle, écrivain et poète française, grand-mère d'Arielle Dombasle ;

Pseudonyme 
 Arielle Dombasle, réalisatrice, actrice, scénariste et chanteuse française ;

Toponyme 
Dombasle est un toponyme qui vient de Basle de Verzy, saint catholique :
 Dombasle-en-Argonne, commune française ; 
 Dombasle-sur-Meurthe, commune française ; 
 Dombasle-en-Xaintois, commune française ;
 Dombasle-devant-Darney, commune française;
 Dombasle, commune de l'Algérie française, rebaptisée Hachem après l'indépendance de l'Algérie.

 Impasse Dombasle, voie du 15e arrondissement de Paris ;
 Passage Dombasle, voie du 15e arrondissement de Paris ;
 Rue Dombasle, voie du 15 arrondissement de Paris.
Patronyme français
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France